CGV est un sigle qui peut signifier :
 conditions générales de vente ;
, un fabricant français d'appareils électroniques ;
 C.G.V., un ancien constructeur français d'automobiles connu également sous les noms de Automobiles Charron-Girardot-Voigt et Charron.

CGV est un code qui peut signifier :
 Caiguna, en Australie-Occidentale, selon la liste des codes AITA des aéroports.